Kvalifikace ženské dvouhry na US Open 2017 probíhala před zahájením hlavní soutěže od 22. do 25. srpna 2017 v areálu Národního tenisového centra Billie Jean Kingové.

Kvalifikace se účastnilo sto dvacet osm hráček, z nichž v rámci tříkolové soutěže postoupilo šestnáct do navazujícího ženského singlu. Do průběhu soutěže zasáhla díky žebříčkové ochraně i bývalá světová dvojka a 32letá Ruska Věra Zvonarevová, kterou ve druhém kole vyřadila americká hráčka Jamie Loebová.

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Třináctá kvalifikantka

Čtrnáctá kvalifikantka

Patnáctá kvalifikantka

Šestnáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2017